049 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kvistaberg di Uppsala
 049 – prefisso telefonico del distretto di  Padova